Gammelgården steht für:
 Gammelgården (Ort), Ort in der Gemeinde Kalix, Norrbottens län, Schweden

Gammelgården oder Gammelgård (oft als Synonym zu Hembygdsgård) ist der Name vieler vorwiegend zu musealen Zwecken erhaltener Bauernhöfe in Schweden, darunter:
 Gammelgården (Myckelgensjö), in Myckelgensjö in der Gemeinde Örnsköldsvik, Västernorrlands län
 Zorns Gammelgård, Freilichtmuseum in Mora